Mont Mars – toponimo in lingua francese per il monte Marzo, nel comune di Champorcher
 Mont Mars – cima delle Alpi Biellesi

Pagine correlate 
 Riserva naturale Mont Mars